Львовское училище:
 Львовское училище — формирование (высшее общевойсковое командное училище) РККА и СА Вооружённых Сил Союза ССР.
 Львовское училище — формирование (высшее военно-политическое училище) РККА и СА Вооружённых Сил Союза ССР.